Als Museumskäfer bezeichnet man

 den Kabinettkäfer (Anthrenus museorum)
 den Wollkrautblütenkäfer (Anthrenus verbasci)